Rigsretssagen mod Donald Trump har flere betydninger:

 Rigsretssagen mod Donald Trump 2020
 Rigsretssagen mod Donald Trump 2021